Кейно — кенийская фамилия. Известные носители:

 Кейно, Джозеф — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кейно, Джозеф Кипкоэч — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кейно, Кипчоге (род. 1940)  — кенийский бегун, олимпийский чемпион.
 Кейно, Мартин — кенийский бегун на средние дистанции.